Tjäredalstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Tjäredalstjärnarna (Vilhelmina socken, Lappland, 722614-150104), sjö i Vilhelmina kommun, 
Tjäredalstjärnarna (Vilhelmina socken, Lappland, 722638-150047), sjö i Vilhelmina kommun,  (7,94 ha)
Tjäredalstjärnarna (Vilhelmina socken, Lappland, 722641-150017), sjö i Vilhelmina kommun, 
Tjäredalstjärnen, sjö i Åsele kommun,

Se även
Tjärdalstjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn